Тимоти:
 Тимоти () — английская форма имени Тимофей;
 Тимоти (тауншип, Миннесота) — тауншип в Миннесоте;
 Тимоти (черепаха) — известная черепаха.

См. также 

 Тимати
 Тимотин